Белорусско-шведские отношения — двухсторонние дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Королевством Швеция, установленные 14 января 1992 года. С 2012 по 2016 гг. взаимоотношения двух стран были осложнены после воздушного инцидента и поддержки со стороны Швеции белорусской оппозиции.

История 
 Ноябрь 1999: в Стокгольме открылось Посольство Белоруссии;
 Ноябрь 2003: начало деятельности отделения шведского диппредставительства в Минске;
 Декабрь 2007: в Беларуси открылось полноценное Посольство Швеции;
 4 июля 2012: воздушный инцидент «Плюшевый десант», повлёкший за собой ухудшения отношений между двумя государствами и закрытию белорусского посольства до 2016 года;
 Сентябрь 2015: встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран в рамках саммита ООН в Нью-Йорке;
 31 марта – 1 апреля 2016: визит в Беларусь Государственного секретаря МИД Швеции А.Сёдера;
 Октябрь 2017: Посол Швеции К.Юханнессон вручила верительные грамоты Президенту Республики Беларусь;
 15 ноября 2017: официальная церемония открытия белорусского псольства в Швеции с участием заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко и Государственного секретаря МИД Швеции по вопросам ЕС и торговли О.Стенстрёма;
 Февраль 2018: В Мюнхене в ходе Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь В.Макея с Государственным секретарем МИД Швеции А.Сёдером;
 14 июня 2018: посол Беларуси в Швеции Д.Мирончик вручил верительные грамоты Королю Швеции.

Дипломатический кризис (2012—16) 
4 июля 2012 года прошла акция «Плюшевый десант», проведённая гражданами Швеции и выразившаяся в сбрасывании с самолёта на маленьких парашютах над городами Минск и Ивенец игрушечных плюшевых мишек с прикреплёнными к ним табличками, снабжёнными надписями. Мероприятие было направлено на «борьбу с нарушением свободы слова в Республике Беларусь».

3 августа министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что посол Швеции в Минске Стефан Эрикссон был обвинён в контакте с оппозицией и выслан из страны. Бильдт заявил, что обвинения в адрес посла были необоснованными и что «высылка режимом Лукашенко посла Швеции в Беларуси является грубым нарушением норм отношений между государствами». Позже шведские власти выдворили двух белорусских дипломатов из страны. Это в свою очередь привело к тому, что официальный Минск в ответ также выдворил всех шведских дипломатов и закрыл своё посольство в Стокгольме.

В ноябре 2016 года Беларусь возобновила дипломатическое присутствие в Швеции. 2 октября 2017 года новый Посол Швеции Кристина Юханнессон вручила верительные грамоты Президенту Республики Беларусь.

Торговля 
Динамика внешней торговли в 2011—2019 годах (млн долларов):

В 2018 году белорусско-шведский товарооборот составил 171,3 млн. долларов, увеличившись на 26,5% в сравнении с уровнем 2017 года. Белорусский экспорт составил 52,1 млн. долларов (рост на 74,3%), импорт из Швеции – 119,2 млн. долларов (рост на 13,0%). Согласно информации на официальном сайте посольства РБ в Швеции, Белоруссия поставляет в основном калийные удобрения. К числу других наиболее важных экспортных белорусских товаров также относятся древесина, льняные ткани, животные или растительные жиры и масла для технического или промышленного применения, лесоматериалы. Шведский импорт представлен полимерами этилена, оборудованием для сельского хозяйства, турбореактивными двигателями, искусственными восками.

Туризм 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 г. № 8, устанавливался срок безвизовых поездок до 5 дней для граждан ряда стран, в том числе и Швеции. По информации белорусского посольства, в первую половину 2018 года около 2200 шведов и норвежцев посетили страну без визы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Беларуси в Швеции

Швеция
Белоруссия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании